Кешало — топоним в Грузии:

 Кешало — село в Грузии, в составе Марнеульского муниципалитета, край Квемо-Картли;
 Кешало — село в Грузии, в составе Сагареджойского муниципалитета, край Кахетия.